Протоген (; protogenes; перворождённый)

Персоналии
 Протоген (ок. 373/375 — 297/299 годы до н. э.) — древнегреческий художник и скульптор.
 Протоген — святой, епископ каррийский, претерпел гонение от ариан в Едессе при Валенте II (364—377); память 25 августа.
 Флавий Флоренций Роман Протоген (сер. V века) — римский государственный деятель.
 Протоген, сын Геросонта, ольвиополит (активен около 270 г. до н. э.- около 230 г. до н. э.) — государственный деятель Ольвийского полиса и евергет; упоминается в декрете IPE I2 32 около 222 г. до н. э.

Другое
 Протоген — устаревшее русское имя; отчества Протогенович и Протогеновна; производные Протя и Геня; именины 7 сентября [25 августа].
 Протоген (протогин) — сорт гранита.

 Протогенея — персонаж древнегреческой мифологии.

Примечания